Příjmení Morawski nosí více významných osobností:

 Edward Osóbka-Morawski (1909–1997) – polský socialistický politik
 Piotr Morawski (1976–2009) – polský horolezec
 Zdzisław Morawski – více osob